Цветы провинции:
 Цветы провинции — роман Георгия Марчука.
 Цветы провинции — фильм, экранизация романа Георгия Марчука.